Awaji pode referir-se a:

 Awaji (Hyōgo) — uma cidade da prefeitura de Hyōgo, Japão
 Ilha de Awaji — na qual fica a cidade
 Província de Awaji — antiga província do Japão, na ilha de Awaji

Desambiguações de topônimos